Bela Reka est un toponyme qui peut désigner :
Bela Reka, un faubourg de Belgrade situé dans la municipalité de Barajevo, district de Belgrade ;
Bela Reka, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.